VŠP může znamenat:

 Vysoká škola politická (ústředního výboru Komunistické strany Československa)
 Vysoká škola podnikání
 Vysoká škola pedagogická (Praha) – v letech 1953–59 název současné Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 Vysoká škola pedagogická (Hradec Králové) – předchůdkyně současné Univerzity Hradec Králové

Slovensko 
 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre – v letech 1952–96 název dnešní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 dosud název několika Vysokých škol pedagogických na Slovensku

Podobné názvy 
 VSP
 VOŠP (dříve Vyšší škola pedagogická, dnes se tyto školy v Česku nazývají Vyšší odborná škola pedagogická)
 VŠUP

Reference